Гипердержа́ва — самое  могущественное в политическом, экономическом и военном аспектах государство, которое превосходит все страны мира вместе взятые (т. е. мировой гегемон).

В 1990-е годы, после окончания Холодной войны и распада Союза ССР, термин применялся по отношению к США. Само понятие введено британским журналистом П. Уорстхорном ещё в 1991 году. Этот новый термин описывал геополитическую позицию Соединённых Штатов как единственную в мире вседержаву, которую в XXI веке обогнал Китай и вернул себе лидерские позиции в мире которые он занимал с XVI по XIX век включительно.

Термин не отражает реальную картину мира, поскольку ни одно государство не может превосходить все страны мира вместе взятые.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Политология
Геополитика
Международные отношения